Kekulé bzw. Kekule ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander S. Kekulé (* 1958), deutscher Arzt und Biochemiker
 August Kekulé von Stradonitz (1829–1896), deutscher Chemiker und Naturwissenschaftler
 Dagmar Kekulé (* 1938), deutsche Autorin
 Emil Kekulé (1828–1913), deutscher Kreisrat im Großherzogtum Hessen 
 Friedrich von Kekulé (1930–2009), deutscher Politiker (CDU)
 Karin Kekulé (* 1970 oder 1971), deutsche Fernsehmoderatorin
 Karl Kekulé (1773–1847), hessischer Oberkriegsrat und Abgeordneter
 Reinhard Kekulé von Stradonitz (1839–1911), deutscher Klassischer Archäologe
 Stephan Kekule (1863–1933), deutscher Jurist und Genealoge
 Sylvia Kekulé (* 1944), deutsche Schauspielerin und Kamerafrau
 Sylvia von Kekulé (* 1955), deutsche Theologin und Pfarrerin

Kekulé bzw. Kekule steht für:
 (13254) Kekulé, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kekule-Nummer, genealogische Nummerierung